Josep Costa i Cabré (1904 - 1938), escalador català
 Josep Costa i Faura (1894-1968), futbolista català
 Josep Costa Ferrer Picarol (1876 – 1971), dibuixant i caricaturista eivissenc
 Josep Costa i Galí (), polític i militar català
 Josep Costa i Hugas (1827 - 1881), guitarrista i compositor empordanès
 Josep Costa Marín (1988), fotògraf eivissenc
 Josep Costa Planagumà, sacerdot franciscà, fundador d'Acollida i Esperança
 Josep Costa Prieto, actor, traductor, pedagog i director de teatre
 Josep Costa Ramon (1907 - 1986), advocat i periodista eivissenc
 Josep Costa i Rosselló, polític eivissenc i vicepresident primer del Parlament de Catalunya durant la XII legislatura.
 Josep Costa Sobrepera (1937), pintor palafrugellenc

Vegeu també 
 Josep Maria Costa Serra (1958), polític eivissenc.